El nombre Nicolás González puede referirse a varias personas:
 Nicolás González (ciclista), ciclista chileno.
 Nicolás Antonio González, futbolista argentino.
 Nicolás González (futbolista, 1997), futbolista uruguayo.
 Nicolás Iván González, futbolista argentino.
 Nicolás Augusto González, piloto argentino de automovilismo de velocidad.
 Nicolás González Iramain, escritor argentino.
 Nicolás González Paredes, pintor chileno.
 Nicolás González Perrin, abogado mexicano.
 Nicolás González Ruiz, escritor español.
 Nicolás González Iglesias, futbolista español.